Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1973/74 war die siebte Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 26. August 1973 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 25. Juni 1974 mit dem 24. Spieltag abgeschlossen.

Die Liga wurde im Gegensatz zur Vorsaison von einer viergleisigen Liga in eine zweigleisige umgestaltet. Die beiden Gruppen wurden dabei  als Gruppe Rot und Gruppe Weiß bezeichnet. Erstere wurde mit 21 Mannschaften und Letztere mit 22 Mannschaften gespielt. Im Gegensatz zur Vorsaison stiegen nicht nur die Meister beider Gruppen in die 2. Lig auf, sondern auch die Zweitplatzierten. Die Absteigerzahl je Gruppe wurde ebenfalls erhöht. Statt der zwei letztplatzierten Mannschaften stiegen nun die vier letztplatzierten in die regionale Amateurliga ab. Durch die Senkung der Gruppenanzahl von vier auf zwei und der gleichzeitigen Absteigerzahl je Gruppe blieb aber die Gesamtabsteigerzahl der Liga bei acht Absteigern.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 40 Mannschaften die vier Absteiger aus der 2. Lig Karabükspor, Afyonspor, Feriköy SK und Karşıyaka SK hinzugekommen. Neulinge, die entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder die die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und so an der dritthöchsten Spielklasse teilnehmen durften, gab es nicht. Beyoğluspor erklärte zu Saisonbeginn, nicht am Spielgeschehen der 3. Lig teilnehmen zu wollen. Dadurch wurde die Gruppe Rot mit 21 statt mit 22 Mannschaften gespielt.

Nachdem Nazillispor aus der Gruppe Weiß am drittletzten Spieltag als Absteiger fest stand, trat die Mannschaft in den letzten zwei Spielen nicht an. Diese Partien wurden dann mit einer 0:3-Niederlage gewertet.

Als Meister Gruppe Rot Çorumspor und der Gruppe Weiß MKE Kırıkkalespor erreichten die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Die Vizemeister Rizespor und Karabükspor erreichten ebenfalls den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Während Beykozspor den direkten Wiederaufstieg in die 2. Lig erreichte, bedeutete der Aufstieg für Lüleburgazspor, Gaziantepspor und Karabükspor die erste Teilnahme ihrer Vereinsgeschichten an der 2. Lig. Zum Saisonende standen aus der Gruppe Rot Davutpaşa SK, Taksim SK, Sitespor und Yedikule SK und aus der Gruppe Weiß Hacettepe GK, Afyonspor, Ankara Güneşspor und Nazillispor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

 Die Gruppe Rot sollte ursprünglich wie die Gruppe Weiß mit 22 Mannschaften gespielt werden. Nachdem Beyoğluspor seine Nichtteilnahme erklärte, wurde die Gruppe auf 21 Mannschaften beschränkt.

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1973/74 auf mackolik.com (türkisch)

1973/74
Fußballsaison 1973/74